Петер Франшуа (; 20 октября 1606, Мехелен — 11 августа 1654, там же) — южнонидерландский художник, иллюстратор книг и миниатюрист эпохи фламандского барокко.

Биография 

Искусству живописи обучался под руководством своего отца Лукаса Франшуа (Франхойса), позже у Герарда Зегерса в Антверпене.

В начале 1630-х годов совершил поездку по Франции, жил и творил в Фонтенбло (1631). В 1635 году вернулся в Мехелен.

В 1646 году был членом добровольной городской стражи или гражданской милиции. В 1649 году стал членом гильдии Святого Луки.

Был известен своими портретными работами и миниатюрными пейзажами с маленькими фигурками, которые привели в восхищение Эрцгерцога Леопольда Вильгельма Австрийского, для которого он впоследствии работал в течение многих лет. Выполнил ряд книжных иллюстраций.

Картины живописца имеются в коллекциях Эрмитажа (Санкт-Петербург) и собрании Западноевропейского искусства XVI—XIX вв. Серпуховского историко-художественного музея (Россия).

Его младший брат, Лукас, также был известным художником.

Ссылки 
 Franchoys, Peter

Художники барокко
Фламандские художники (до 1830 года)
Художники Нидерландов
Художники-портретисты Фландрии
Художники-миниатюристы
Художники-пейзажисты Фландрии
Художники XVII века
Члены Гильдии Святого Луки (Мехелен)
Художники-иллюстраторы Нидерландов
Художники-иллюстраторы Бельгии
Художники Бельгии
Художники-портретисты Бельгии